История Хайфы восходит к III веку до нашей эры. Местность, где расположена Хайфа, в разное время находилась под управлением таких народов, как: хананеи, израильтяне, римляне, византийцы, арабы, крестоносцы, курды, мамлюки, турки — османы и британцы. В настоящее время Хайфа является крупным городом в Израиле со смешанным населением, в котором значительная часть приходится наарабских граждан Израиля.

Ранняя история 

Небольшой портовый город Тель-Абу-Хуам существовал в районе Хайфы в эпоху поздней бронзы (XIV век до н. э.). Географ VI века до н. э. Скилак описывает город «между заливом и мысом Зевса» (гора Кармель) в персидский период. Город был перенесен на новое место, расположенное к югу от территории , в эллинистический период, после того как старый порт был заилен, о чём свидетельствуют археологические раскопки. Гора Кармель и река Кишон также упоминаются в Библии. Пещеру на вершине горы Кармель, известную как «Пещера Илии» связывают с пророком Илией и его учеником Елисеем. На арабском языке самая высокая вершина хребта Кармель называется «Эль-Мухрака», или «место сжигания», что объясняется всесожжениями и жертвоприношениям на этой вершине холма в ханаанские и ранние израильские времена. С Эль-Мухракой связывают . 

Многие исследователи полагают, что название «Хайфа» относится к поселению, остатки которого были обнаружены на территории, лежащей в пределах от современной больницы Рамбам до еврейского кладбища на улице Яффо. Жители занимались рыболовством и сельским хозяйством, функционировал порт, принимающий группы людей, которые в конечном итоге поселились в городе. Считается, что до того, как персы пришли в этот район в 600 г. н. э., население Хайфы было широко рассредоточено по территории.

Город впервые упоминается в талмудической литературе примерно в III веке нашей эры как небольшая рыбацкая деревня, в которой находится дом раввина Авдимоса и других еврейских ученых. Эллинизированное население, проживавшее вдоль побережья, в это время занималось торговлей. Город Хайфа была расположен отдельно от города Шикмона, главного еврейского города в этом районе в то время и центра производства традиционной краски Техелет, используемой для храмовой одежды еврейских священников.

Под властью Византии Хайфа продолжала развиваться, хотя порт Хайфы имел меньшее значение, чем порт Акры.

Средневековая эпоха 
Византийское правление закончилось в VII веке, когда город был завоеван сначала персами, а затем арабами в 640-х годах. Во время раннего арабского правления порт Хайфы игнорировался в пользу порта Акко. При халифате Рашидун Хайфа начала развиваться, а в IX веке при халифате Аббасидов Хайфа установила торговые отношения с египетскими портами, в городе работало несколько верфей, жители были заняты торговлей и морской торговлей. Производство стекла и красителей из морских улиток были самыми прибыльными отраслями города.

Насир-и-Хрсров, посетив город в 1047 году, отметил, что «Хайфа лежит на берегу моря, и здесь много пальмовых садов и деревьев. В этом городе есть корабелы, которые строят очень большие суда».

В 1100 году город был завоеван крестоносцами после ожесточенной битвы с его еврейскими жителями и сарацинским гарнизоном. Под властью крестоносцев город был частью Галилейского княжества, пока в 1265 году его не захватили мамелюки.

Орден кармелитов был основан и назван в честь горы Кармель в XII веке. Кармелиты построили здание на вершине Кармель, которое было потом превращено в мечеть, опять стало монастырем и больницей. В XIX веке здание было реконструировано, как монастырь кармелитов, а находящаяся там пещера, действующая как склеп монастыря, почиталась, как пещера Илии.

Османская эпоха 

В 1761 году Захир аль-Умар, арабский правитель Акко и Галилеи, разрушил старый город Хайфы («Хайфа Эль-Атика») и основал город на новом месте, окружив его стеной, тем самым начав современную эру города. После смерти Захира в 1775 году город оставался под властью Османской империи до 1918 года, за исключением двух коротких периодов: в 1799 году Наполеон Бонапарт завоевал Хайфу в рамках своего неудачного похода на Палестину и Сирию, но в том же году отступил; а между 1831 и 1840 годами правил египетский наместник Мехемет Али после того, как его сын Ибрагим-паша вырвал контроль у османов.

В годы, последовавшие за египетской оккупацией, население и значение Хайфы росли, в то время как Акко приходил в упадок. Поворотным моментом в развитии Хайфы стало прибытие в 1868 году немецких храмовников, поселившихся на территории, которая сейчас известна как немецкая колония. Храмовники построили паровую электростанцию, открыли фабрики и начали осуществлять перевозки в Акко, Назарет и Тверию.

В конце XIX века север страны приобрел важное значение для Веры бахаи, так останки Баба были сначала перенесены в Акко, а в 1909 году — в Хайфу, где Абдул-Баха возвел для этой цели усыпальницу на горе Кармель. Хайфа остается важным местом поклонения, паломничества и управления для бахаев. Всемирный центр бахаи (включающий Усыпальницу Баба, сады с террасами и административные здания) находится на северном склоне горы Кармель. Расположение святых мест бахаи в Хайфе связано с изгнанием основателя религии Бахауллы в район Хайфы/ Акки во время османского владычества над Палестиной. Святые места бахаи являются самой посещаемой туристической достопримечательностью Хайфы.

В начале XX века первые мусульмане- ахмади мигрировали в Кабабир, небольшой пригород Хайфы. На протяжении многих лет община развивалась, она транслирует свои программы на арабский мир через канал MTA 3 из Хайфы. Кабабир также известен своей мечетью Махмуд, уникальной архитектурной достопримечательностью.

XX век 

В начале XX века Хайфа превратилась в промышленный портовый город, были построены Хиджазская железная дорога и технологический университет Технион.В Хайфском округе проживало ~ 20 000 жителей, 96 % из них арабы (82 % — мусульмане и 14 % — христиане) и 4 % — евреи. По мере увеличения алии количество еврейского населения возрастало. К 1945 году арабов было 53 % (33 % мусульман и 20 % христиан) и евреев 47 %. Перепись 1922 года зафиксировала наличие в Хайфе 25 тыс. человек, из них 9 тыс. мусульман, немного меньше арабов-христиан и более 6 тыс. евреев. По переписи 1931 года в городе проживало 50 403 человека, в том числе около 20 000 мусульман, 15 923 еврея и около 14 000 христиан. В 1947 г. население составляло 70 910 арабов (41 000 мусульман и 29 910 христиан) и 74 230 евреев. Христиане принадлежат в основном к греческой православной церкви (арабской православной церкви). Хайфа была определена как часть еврейского государства в Плане раздела ООН 1947 года, в котором предлагалось разделить подмандатную Палестину на два государства. В декабре 1947 года еврейская военизированная группировка «Иргун» бросила две бомбы в группу арабов, ожидавших начала работы на стройке за пределами Объединенного нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, в результате чего 6 человек погибли и 42 получили ранения. Вспыхнули беспорядки, в ходе которых 2000 арабских служащих убили 39 своих еврейских коллег в ходе так называемой резни на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе. В ответ было совершено нападение евреев на арабскую деревню Балад аль-Шейх 31 декабря 1947 года. Контроль над Хайфой, крупным промышленным портом страны, был важнейшей задачей во время 

21 апреля 1948 года британцы ушли из большей части города, но сохранили при этом контроль над портовыми сооружениями.

23 апреля 1948 года город был захвачен бригадой Кармели Хаганы. Большая часть мусульманского населения бежала через порт, контролируемый британцами. Однако к июню 1948 года в городе все ещё проживало 2000 христиан и 1300 мусульман. К концу июня оставшиеся британские силы покинули Хайфу.

По данным Центрального статистического бюро Израиля в настоящее время в Хайфе проживает около 285 316 человек (2020).

 евреи 81,2 % (много иммигрантов из бывшего Советского Союза)
 израильские арабы 9,8 %, большинство проживает в районах Вади-Ниснас, Аббас и Халиса.

Археология 
В 2020 году археологи из Института морских исследований Леона Реканати при Хайфском университете обнаружили 25-метровый корабль, датируемый XII веком. На корабле была обнаружена самая большая коллекция византийской и ранней исламской керамики в Израиле. Было обнаружено множество надписей как греческими, так и арабскими буквами, имя Аллаха и многочисленные христианские кресты, в том числе 103 амфоры шести типов, из которых два типа ранее никогда не обнаруживались.

См. также 
 Хронология Хайфы
 Экономика Израиля
 Туризм в Израиле

Примечания

Литература 
 
История Палестины
Хайфа
История городов Израиля